L'Institut universitaire de technologie de Tours ou IUT de Tours, est un institut universitaire de technologie rattaché à l'université de Tours mais dispose d'une relative autonomie. Ses locaux sont situés sur le site Pont-Volant (Tours Nord), sauf le département GEII situé sur le Campus de Grandmont (Tours Sud).

Histoire

Création 
C'est à la suite de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur du  (loi Edgar Faure) qui permet de créer des Unités d'Enseignement et de Recherche (U.E.R.) que l'Université de Tours se détache de celle d'Orléans-Tours. Dans ses nouveaux statuts, l'Université de Tours décide la création de dix U.E.R., dont l'Institut Universitaire de Technologie de Tours en 1968.

Le bâtiment de l'IUT de Tours, dont la construction date de 1968, a été commandité alors que l'Université de Tours était rattachée à l'université d'Orléans-Tours.

La construction de l'IUT a fait l'objet de la procédure des 1 % artistique. Le , le projet des 1 % artistique est présenté devant la commission artistique nationale qui est approuvé le . Ce projet donne naissance la même année à un stabile créé par Alexander Calder, d'un montant de  (soit environ ).

Les premiers départements qui ont été créés sont les départements Carrières sociales et Carrières de l'information, suivi par la création de cinq autres départements au fur et à mesure des années à la suite du succès des deux premiers. L'IUT de Tours étant une composante de l'Université de Tours, il associe activités de recherche et enseignement, et se démarque des autres composantes grâce à l'approche professionnalisante de ses formations et aux liens entretenus avec les acteurs socio-économiques.

Chaque année, l'IUT accueille en son sein plus de  et délivre différents diplômes allant de niveau BAC + 2 à BAC + 5.

Actuellement, l'IUT est dirigé par M. Yves Raingeaud.

Formation 

L'Institut Universitaire de Technologie de Tours propose principalement des Diplômes Universitaires de Technologie (DUT) au nombre de 7 et 15 Licences Professionnelles (LP).

Les formations dispensées sur le site Jean Luthier de Tours Nord :

Carrières Sociales (CS) 
 DUT CS option Animation Sociale et Socioculturelle
 LP gestion et accompagnement de projets pédagogiques, parcours Médiation Scientifique et à l'Éducation à l'Environnement (MSEE)
 LP Intervention sociale : accompagnement de publics spécifiques, parcours Techniques d’intervention et d’animation psychosociale auprès des publics vulnérables

Génie Biologique (GB)
 DUT GB option analyses biologiques et biochimiques (ABB)
 DUT GB option diététique
 DUT GB option génie de l'environnement (GE)
 LP Biologie Analytique et Expérimentale, parcours Santé humaine et animale (BAE)
 LP Génie des procédés pour l'Environnement, parcours Déchets et économie circulaire (DEC)

Gestion des Entreprises et des Administrations
 DUT GEA option gestion comptable et financière (GCF)
 DUT GEA option gestion et management des organisations (GMO)
 DUT GEA option gestion des ressources humaines (GRH)
 LP Métiers de la GRH : formation, compétences et emploi, parcours Développement des compétences et formation professionnelle
 LP Métiers de la gestion et de la comptabilité : contrôle de gestion

Information-Communication 
 DUT IC option communication des organisations
DUT IC option information numérique dans les organisations
 LP Métiers de l'information : veille et gestion des ressources documentaires, parcours Data & information
 LP Métiers de la communication : chargé de communication, parcours Communication Institutionnelle dans les organisations

Techniques de commercialisation

 DUT Techniques de Commercialisation
 LP e-commerce et marketing numérique, parcours Marketing et TIC (MATIC)
 LP Technico-commerciale

Techniques de commercialisation orientation agroalimentaire
 DUT Techniques de commercialisation orientation agroalimentaire (TC2A)
 LP Commercialisation des produits alimentaires, parcours Commercialisation des vins
 LP Organisation et gestion des établissements hôteliers et de restauration, parcours Management des unités de restauration à thème (uniquement par apprentissage)

Autres formations :
 Master de Journalisme : l'école publique de journalisme de Tours se situe à l'IUT de Tours, dans le département Information communication.
DCG/DSCG

Les formations dispensées sur le site de Grandmont :

Génie électrique et informatique industrielle (GEII)
 DUT Génie électrique et informatique industrielle
 LP Métiers de l'électronique : fabrication de cartes et sous-ensemble électroniques, parcours Conception, étude et réalisation en électronique numérique et analogique Electronique Analogique et Microélectronique (CERENA)
 LP Systèmes automatisés, réseaux et informatique Industrielle (SARII)
 LP Maîtrise de l'énergie, électricité, développement durable, parcours Energie renouvelable et gestion de l’énergie électrique (ERGEE)

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 École publique de journalisme de Tours (EPJT)

Lien externe 
 
 
 

Tours
Université de Tours
Tours